Lexington se poate referi la:

 Lexington, Carolina de Nord, oraș și sediul comitatului, Davidson, statul Carolina de Nord, Statele Unite ale Americii
 Lexington, Kentucky, municipalitate, un oraș și sediul comitatului din statul Kentucky, Statele Unite ale Americii.
 Lexington, Massachusetts, comitat din statul Carolina de Sud, Statele Unite ale Americii
 35977 Lexington, asteroid din centura principală de asteroizi
 USS Lexington (CV-16), navă portavion a flotei Marinei SUA

Vezi și 

 Comitatul Lexington